— п'єса Льва Толстого.

  — радянсько-німецький фільм 1929 року.
 «Живий труп» — радянський фільм-спектакль 1952 року.
 «Живий труп» — радянський художній фільм 1968 року.
 «Живий труп» — радянський фільм-спектакль 1987 року.